Charles Montagu (książę)
 Charles Montagu (hrabia)
 Charles Montagu (baron)
 Charles Montagu (zm. 1721) (MP)
 Charles Montagu (zm. 1759) (MP)